Ствол:

 Ствол (ботаника) — главный стебель деревьев и древовидных растений.
 Ствол (оружейный) — деталь оружия: труба для разгона пули или снаряда в нужном направлении.
 Пожарный ствол — предмет пожарно-технического вооружения, то же, что брандспойт.
 Ствол (техника) — деталь технического устройства.
 Ствол (связь) — система связи, состоящая из группы функционально объединённых каналов передачи и их конечного оборудования.
 Ствол — основная часть колонны, лежащая между капителью и базой.
 Мозговой ствол — часть головного мозга.
 Шахтный ствол — вертикальная или наклонная горная выработка.